Roman Gutek
 Walentyn Gawara-Gutek
 Piotr Gutkowski, ps. Gutek
 Zbigniew Gutkowski, ps. Gutek